Mutter — німецьке слово, що означає Матір.

 Mutter — альбом німецького рок-гурту Rammstein 2001 року.
 Mutter — віконний менеджер GNOME.